Diego Santos Gama Camilo, mais conhecido como Biro Biro (Queimados, 22 de novembro de 1994), é um futebolista brasileiro que atua como atacante. Atualmente joga pelo .

Carreira 
Foi relevado pelo , sendo um dos destaques da boa campanha que o time teve no Campeonato Brasileiro de 2015. Após ser emprestado para a , foi vendido para o Shanghai Shenxin em 2016. 

Em 2 de janeiro de 2019, foi anunciado como novo jogador do , assinando contrato até o fim de 2022.Em 24 de junho, acertou sua rescisão com o São Paulo.

Após rescindir com o São Paulo, assinou por três anos com o , sendo repassado em seguida ao  até junho de 2020.

Ligações externas 
 
 

Naturais de Queimados
Futebolistas do Rio de Janeiro (estado)
Futebolistas do Fluminense Football Club
Futebolistas da Associação Atlética Ponte Preta
Futebolistas do São Paulo Futebol Clube
Futebolistas do Botafogo de Futebol e Regatas